

Julien Deletraz, est un footballeur né 1985.

Jean-Denis Delétraz, est un pilote automobile né 1963.
 Louis Delétraz, est un pilote automobile suisse né en 1997.

Homonymie de patronyme
Patronyme francoprovençal
Patronyme savoyard